Hiroki Ito kan syfta på:

 Hiroki Ito (fotbollsspelare född 1978), japansk fotbollsspelare
 Hiroki Ito (fotbollsspelare född 1999), japansk fotbollsspelare

Förnamnsförgreningssidor
Efternamnsförgreningssidor
Mansnamn